Cet article présente l'historique des confrontations entre l'équipe des États-Unis et l'équipe du Japon en rugby à XV. Les deux équipes se sont affrontées à vingt-trois reprises dont trois fois en Coupe du monde. Les États-Unis l'ont emporté à treize reprises, contre neuf pour le Japon et un match nul.

Historique

Les confrontations 

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe des États-Unis de rugby à XV
 Équipe du Japon de rugby à XV

Lien externe 
 

Japon
États-Unis